Квалификация Чемпионата мира по футболу среди женщин 1999 определила 15 участников финального турнира, которые присоединились к хозяйкам чемпионата, сборной США. Европа имела 6 мест, Азия — 3, Северная и Центральная Америка — 2,5 (включая принимающую сторону), Африка — 2, Южная Америка — 1,5 и Океания — 1. 16-я квота предназначалась победителю межконтинентальных стыковых матчей КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ.

Участники финального турнира

Африка 

(15 сборных боролись за 2 квоты)

Представители данного континента квалифицировались через чемпионат Африки. Финальный турнир проходил с 17 по 31 октября 1998 года в Нигерии. Команды, дошедшие до финала чемпионата, получили путёвки на чемпионат мира. Ими стали Нигерия и Гана.

Финальная часть

Азия 
 
(11 сборных боролись за 3 квоты)

От АФК отбор проходил в рамках Кубка Азии 1997.

Финальный турнир прошёл с 5 по 14 декабря 1997 года в Китае. Победителем турнира стала сборная Китая. Также путёвки на ЧМ получили финалисты Кубка Азии сборная КНДР и бронзовые призёры сборная Японии.

Финальная часть

Европа 
 
(16 команд боролись за 6 квот)

Европейская квалификация проводилась в двух дивизионах. В так называемом классе А принимали участие 16 сборных, разбитых на 4 группы. Квалификация проходила в два круга, победители групп получили путёвки на чемпионат мира. Ими стали Швеция, Италия, Норвегия и Дания. Ещё две путёвки на чемпионат мира разыгрывались в стыковых матчах между командами, занявшими вторые места в своих группах. Они достались сборной России и сборной Германии.

Северная Америка 

(14 сборных боролись за 1 или 2 квоты, США отобрались автоматически)

Североамериканский отбор проводился по итогам Чемпионата КОНКАКАФ 1998. Финальный турнир прошёл с 28 августа по 6 сентября 1998 года в канадском Торонто.

Сборная Канады, одержав победу на турнире, отобралась на чемпионат мира. Сборная Мексики, заняв 2-е место, получила право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах.

Финальная часть

Океания 

(6 сборных боролись за 1 квоту)

Участник от ОФК определялся по итогам чемпионата Океании. Турнир прошёл с 9 по 17 октября 1998 года в новозеландском Окленде.

Сборная Австралии, став чемпионом континента, отобралась на чемпионат мира.

Южная Америка 

(10 сборных боролись за 1 или 2 квоты)

Представители континента определялись по итогам чемпионата Южной Америки. Турнир прошёл с 1 по 15 марта 1998 года в аргентинской Мар-дель-Плате. Турнир выиграла сборная Бразилии, получив единственную прямую путёвку на чемпионат мира. Дошедшая до финала сборная Аргентины получила право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах.

Стыковые матчи КОНКАКАФ-КОНМЕБОЛ 
Сборная Мексики получила последнюю путёвку на чемпионат мира.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Чемпионат мира по футболу среди женщин 1999
1997 год в женском футболе
1998 год в женском футболе